

Населені пункти та їхні частини
 Петрашки — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Петрашки — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Петрашки — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві

Примітки